Жан-Жилијен Ројер и Орија Текау су били браниоци титуле, али су поражени у првом колу од Ника Кириоса и Џека Сока.
 
Лукаш Кубот и Марсело Мело су освојили турнир. У финалу су савладали Николу Маија и Едуара Роже-Васелена са 7:5, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Мадрида 2017.
Отворено првенство Мадрида — мушки парови